Kamenari kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kamenari (distrikt), Veliko Tarnovo, Obsjtina Elena,

Montenegro 

 Kamenari (ort), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar